В'ячесла́в, Вячесла́в<ref name=kyivlit>Київський літопис, Роки 1149 — 1151. Вячеслав же [Володимирович], це почувши, послав [посла] до Юрія; І Юрій прибув до брата Вячеслава в Пересопницю // Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1989. — XVI+591 с.</ref> — українське чоловіче ім'я. Походить від від  (вельмиславний, найславніший). У XIV-XVI ст. серед українців були імена Демчук 1988, с. 36, Демчук 1988, с. 37, 39, 41. Латинізована форма — Венцеслав (). Чесько-словацький аналог — Вацлав. Зменшувальна форма — Славко, Слава. Жіноча форма — В'ячеслава. Іменини — 11 жовтня.

 Варіанти 
Серед громадян польського походження зустрічаються імена Вацлав, Вінцеслав, Венцеслав. Їх можна зустріти і серед українців у віддалених сільських місцевостях (переважно на Заході України)

 Відповідності 
В інших народів імені  відповідають імена:

 , Вацлаў''

Персоналії 

 Вячеслав Володимирович (1083—1154) — руський князь, син Володимира Мономаха та Гіти Вессекської. Великий князь київський, смоленський, пересопницький, ...

 Добринін В'ячеслав Григорович — російський композитор, естрадний співак. Народний артист Росії.
 Кириленко В'ячеслав Анатолійович — український політик, лідер партії «За Україну!».
 Прокопович В'ячеслав Костянтинович — політичний і громадський діяч, педагог, публіцист і історик.
 Чорновіл Вячеслав Максимович — літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу. Герой України.
 Узелков В'ячеслав Валентинович — український боксер.

Місцевості 
  — хутір в Мілютинському районі Ростовської області.

Примітки

Бібліографія 
 Демчук, М. О. Слов'янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV-XVII ст. — Львів-Київ: Наукова думка, 1988. — 172 с.

Посилання 

Чоловічі імена
Українські імена
Слов'янські імена